Prvu odbojkašku ligu, najviši rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene za sezonu 2002./03. je drugi put zaredom osvojila ekipa Mladost Lipovac iz Zagreba.

Ljestvica i rezultati

Ljestvica

Doigravanje

Unutarnje poveznice 
 Druga liga 2002./03.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2003/2004, Zagreb, 2004.
  

 

2002-03